Harpagornis moorei sau Acvila lui Haast era o enormă acvilă care trăia în Noua Zeelandă. După dispariția teratornitidelor (mari necrofage din timpul glaciației, care au trăit in America și erau înrudite cu condorii), Harpagornis a rămas cea mai mare pasăre de pradă din lume. Se crede că maorii o numeau pouakai sau hokioi și apare în legendele lor.

Femelele de Harpagornis cântăreau între 10 și 15 kg iar masculii între 9 și 10 kg. Aveau o anvergură a aripilor de 3 metri, cea ce este puțin dacă se ia în considerare greutatea, anvergura aripilor le-a permis să vâneze în arii împădurite. Această pasăre de pradă se hrănea cu alte specii de păsări nezburătoare, în principal cu moa.

Primii locuitori care s-au stabilit in Noua Zeelandă, nu doar au vânat păsări de tip moa, ci și harpagornis, ducând ambele specii la dispariție. Pasărea Harpagornis a dispărut în jurul anilor 1500.

Această pasăre a fost clasificată de Julius von Haast, care a numit-o Harpagornis moorei, după ce George Henry Moore a găsit oase din această specie.

Legături externe 
 Acvila care se hrănea cu oameni, 14 septembrie 2009, Descoperă

Falconiformes
Acvile
Păsări dispărute
Păsări din Noua Zeelandă